Студлов () — село в Пядикинской сельской общине Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 4 человека. Занимает площадь 0,026 км². Почтовый индекс — 78253. Телефонный код — 03433.

Ссылки 
 Студлов на сайте Верховной рады Украины